Oriolesi – abitanti di Oriolo Romano
Oriolesi – abitanti di Oriolo